Мартіна Хінгіс і Марія Кириленко були чинними чемпіонками, але Хінгіс завершила виступи 1 листопада 2007 року, а Кириленко грала в парі з Агнеш Савай.

Квета Пешке і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Кара Блек і Лізель Губер з рахунком 6–1, 5–7, [10–7].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

2008
Qatar Ladies Open
2008 у катарському спорті